Касама:

 Касама — город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.
 Касама — железнодорожная станция в городе Касама, Япония.
 Касама — город в Замбии.
 Касама — округ в Замбии.
 Касама — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.